Robyn Ebbern con Owen Davidson e Margaret Smith Court con John Newcombe hanno condiviso il titolo.

Teste di serie 

 Lesley Turner /  Fred Stolle (semifinali)
 Margaret Smith Court /  John Newcombe (Campioni)
 Norma Baylon /  Lew Gerrard (secondo turno)
 Rosie Darmon /  Pierre Darmon (terzo turno)

 Robyn Ebbern /  Owen Davidson (Campioni)
 Judy Tegart /  Tony Roche (semifinali)
 Françoise Dürr /  Pierre Barthes (quarti di finale)
 Billie Jean Moffitt /  Warren Jacques (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1965